Попо́вка — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.

Входит в состав Пиксимовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Пиксимовский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Липина Бора — 48 км, до центра муниципального образования деревни Пиксимово — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Екимово, Легково, Максимово, Онево.

По переписи 2002 года население — 30 человек (12 мужчин, 18 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Поповка в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вашкинского района